BOD steht als Abkürzung für:

 Berufsverband der Orthoptistinnen Deutschlands
 Bezirklicher Ordnungsdienst Hamburg
 Biochemical oxygen demand, siehe Biochemischer Sauerstoffbedarf
 Flughafen Bordeaux in Frankreich (IATA-Code)
 BOD-Syndrom (Brachymorphie-Onychodysplasie-Dysphalangie-Syndrom)

BoD steht als Abkürzung für:
 Book-on-Demand (Buch auf Bestellung), ein Publikationsverfahren von Druckerzeugnissen
 Books on Demand, ein Unternehmen, das derartige Selbstpublikationen anbietet

Bod steht für:
 Bod (Rumänien), Gemeinde in Siebenbürgen, Rumänien

Bod ist der Familienname von:
 Stefan de Bod (* 1996), südafrikanischer Radrennfahrer

bod steht für:
 ISO 639-3-Code der Tibetischen Sprache
 zentraler Teil Tibets, siehe Tibet #Sprachgebrauch

Abkürzung